Ел Манзано има више значења:

 Ел Манзано (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Манзано (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Манзано (Тузантан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Манзано (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Манзано (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Манзано (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Манзано (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Манзано (Каричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Манзано, Авеачи (Каричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Манзано (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Манзано (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Манзано (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Манзано (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Манзано (Хулимес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Манзано (Окампо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Манзано (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Манзано (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Манзано (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Манзано (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Манзано (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Манзано (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Манзано (Епазојукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Манзано (Омитлан де Хуарез), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Манзано (Уискилукан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Манзано (Ваље де Браво), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Манзано (Контепек), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Манзано (Мараватио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Манзано (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Манзано (Мазатлан Виља де Флорес), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Манзано (Чигнавапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Манзано (Онеј), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Манзано (Сентро), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Манзано (Исхуакан де лос Рејес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Манзано, Сегунда Сексион (Маријано Ескобедо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Манзано, Чилапењо (Маријано Ескобедо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Манзано (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Манзано (Закуалпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Манзано (Калера), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Манзано (Виља Идалго), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику